Psammolyce semiglabra är en ringmaskart som beskrevs av Monro 1936. Psammolyce semiglabra ingår i släktet Psammolyce och familjen Sigalionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
semiglabra